Ziessow ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Ziessow, deutscher Chemiker
 Karl-Heinz Ziessow (* 1952), deutscher Historiker und Autor